Limburgsche Tramweg-Maatschappij
 London Transport Museum